Jan Hirkan I
 Jan Hirkan II